Ювеліт (пластична маса)
 Ювеліт (мінерал)